Фостер, Джордж:
 Фостер, Джордж (род. 1948) — американский бейсболист, самый ценный игрок Национальной лиги (1977).
 Фостер, Джордж Перкинс (1835—1879) — американский военачальник, бригадный генерал армии Севера в ходе гражданской войны в США.
 Фостер, Джордж Юлас (1847—1931) — канадский государственный деятель, министр финансов.